XIX steht für:
 römische Zahlzeichen für Neunzehn
 XIX, Stück auf .5: The Gray Chapter von Slipknot (2014)
 Breguet XIX, französischer Doppeldecker
 Mecklenburgische XIX, deutsche Lokomotiven

XIX